Walgrave (Engeland), een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Daventry, in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Jan-Baptist Jozef Walgrave, een Belgisch theoloog en dominicaan